

Romeins staatsman en filosoof
  Marcus Tullius Cicero
 Cicero (cognomen), een cognomen dat door twee familiae in Rome werd gebruikt

Vernoemd
 een maat voor de breedte van teksten; zie Punt (maat)
 Cicero (hop), een hopvariëteit

Plaatsen
 Cicero (Illinois)
 Cicero (Indiana)
 Cicero (New York)

Personen
 David Cicero, een Amerikaans zanger en toetsenist
 Roger Cicero, een Duitse jazzmuzikant